Bushenyi (stad), stad in Oeganda
 Bushenyi (district), district in Oeganda